El molleric clapat o mataparent clapat (Suillus variegatus) és un bolet molt abundant. És un comestible de poca qualitat. Convé menjar-se estrictament la carn del barret, sense la cutícula ni els tubs i rebutjar el peu sencer. Amb altres mollerics, tots de baixa qualitat gastronòmica, però cap de metzinós.

Morfologia 

Barret molsut, de fins a 15 cm de diàmetre, de color ocre brunenc i tacte vellutat, hemisfèric de jove i aplanat a la fi. A sota porta tubs que acaben en porus molt petits de color groc olivaci, que blavegen si es premen o es freguen. El peu, que pot atènyer fins a 10 cm d'alçària, és gruixut, ple, del mateix color del barret o un xic més clar. Carn groguenca, que blaveja, poc o molt, en contacte amb l'aire, amb olor suau de lleixiu i gust dolcenc.

Hàbitat 
Creix sobre sòls àcids, al final d'estiu i durant la tardor, a les pinedes, preferentment de pi roig.

Curiositats 
L'espècie Suillus Tomentosus nord-americana és gairebé idéntica, no obstant això, pot ser diferenciada per l'aparició de pintetes glandulars al peu de colors similars al del barret.

Referències

Bibliografia 
 Pascual, Ramon; Llimona, Xavier; Nistal, Miquel; Cuello, Pilar i Cuello, Josep: Els bolets, plana 113. Edicions Intercomarcals, S.A, Col·leccions Temàtiques, volum I, Manresa, 1994,

Enllaços externs 

 Fotografies de mollerics clapats en diferents estats de maduresa.
 Fotografies i descripció d'aquest bolet. 
 Fotografia i descripció d'aquesta espècie. 

Bolets comestibles
Boletals